Aceasta este o listă a orașelor din Belarus.

Centruri administrative Voblast

Raioane

Alte orașe

Cele mai mari orașe 
Populație în mii (2006)

Minsk - 1741.4
Homel - 481.2
Moghilău - 365.1
Vitebsk - 342.4
Hrodna - 314.8
Brest - 298.3
Babruysk  - 220.8
Baranovichi  - 168.6
Barysaŭ - 150.4
Orsha - 130.5
Pinsk - 125.3
Mazyr - 111.8
Salihorsk - 101.4
Navapolatsk - 101.3
Lida - 98.4
Maladzyechna - 98.2
Polatsk - 82.8
Zhlobin - 72.8
Svetlahorsk - 71.7

Rechytsa - 66.2
Slutsk - 62.2
Zhodzina - 60.9
Slonim - 51.6
Kobryn - 50.8
Vaukavysk - 46.8
Kalinkavichy - 37.8
Smarhon - 36.7
Asipovichy - 34.7
Rahachou - 34.7
Horki - 33.9
Navahrudak - 30.7
Vileyka - 30.0
Biaroza - 29.8
Krychaw - 28.8
Dzyarzhynsk - 24.5
Ivatsevichy - 24.1
Luninets - 23.9
Pastavy - 20.5

Legături externe 
 Statutul actual al UNRSGNM
 Hârți Belarus pe World-Gazetteer

 
Belarus, Listă de orașe din
Orașe din Belarus